FA Šiauliai (lit. Šiaulių Futbolo Akademija) – litewski klub piłkarski z siedzibą w Szawlach.

Historia 
Klub został założony w 2007 jako FA Šiauliai. W 2019 klub awansował do Pirma lyga.

W 2022 klub awansował do najwyższej grupy rozgrywkowej na Litwie (A lyga).

Sukcesy i trofea 
 1 Lyga
 Mistrzowie (1): 2021

Bilans ligowy od sezonu 2010

Skład w sezonie 2023 
Stan na 20 stycznia 2023

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trenerzy 
  Renatas Vestartas (2017–2020)
  Mindaugas Čepas (2021–)

Znani zawodnicy 
  Daniel Romanovskij (2022-)
  Lukas Paukštė (2022-)
  Algis Jankauskas, (2021–...)
  Eligijus Jankauskas, (2022–...)
  Rimvydas Sadauskas, (2022–...)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Oficjalna strona alyga.lt

Kluby piłkarskie założone w 2007
Sport w Szawlach
Litewskie kluby piłkarskie